Cosnier steht für:

 Cosnier, Fluss im Département Eure, Region Normandie, Frankreich

Cosnier ist der Familienname folgender Personen:

 Charlie Cosnier (* 1980), französischer Snowboarder
 Henri Cosnier (1869–1932), französischer Politiker
 Hugues Cosnier (1573–1629), französischer Wasserbauingenieur
 Paul Cosnier (1808–1871), französischer Konteradmiral